Landesklasse 1951/52 steht für:

 Fußball-Landesklasse Brandenburg 1951/52
 Fußball-Landesklasse Berlin 1951/52 
 Fußball-Landesklasse Mecklenburg 1951/52
 Fußball-Landesklasse Sachsen 1951/52
 Fußball-Landesklasse Sachsen-Anhalt 1951/52
 Fußball-Landesklasse Thüringen 1951/52